

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa 

US Open 2011
US Open – gra mieszana